«Barrel of a Gun» () — песня британской группы Depeche Mode, первый сингл из их девятого студийного альбома Ultra, 31-й в дискографии группы. Вышел 28 января 1997 года в США и 3 февраля того же года во всём мире. Занимал четвёртую строчку в британском национальном сингл-чарте.

Единственный сингл из альбома «Ultra», который не схож с дизайном остальных синглов 1997-98 годов.

О песне 
Композиция «Barrel of a Gun» была записана в трудное для участников группы время. В 1995 году Алан Уайлдер покидает Depeche Mode, по его словам, «из-за растущей неудовлетворённости внутренними отношениями и рабочей обстановкой в группе»<ref name=autogenerated5>Alan’s Leaving , Jaakko’s Depeche Mode page. Retrieved 10 February 2007.</ref>. После ухода Уайлдера многие скептически относились к тому, что Depeche Mode когда-либо будут записывать новый материал. Также наркотическая зависимость Дэвида Гаана препятствовала записи альбома. В течение 1995—1996 годов Мартин Гор пытался убедить группу попробовать записаться, но Дэйв только изредка появлялся в студии, а когда всё-таки появлялся, ему требовались недели, чтобы записать какую-либо вокальную партию. Но в середине 1996 года Гаан начал проходить курс реабилитации от наркотической зависимости, после чего группа, вместе с новым продюсером , продолжила запись новой пластинки.

Одной из первых записанных песен была «Barrel of a Gun». Она имеет ярко выраженное индустриальное звучание и является одной из самых мрачных композиций Depeche Mode. Мартин Гор не был уверен в успехе «Barrel of a Gun» и поэтому не хотел чтобы она выходила в качестве сингла, однако другие участники группы и Тим Сименон настояли на её релизе. Песня достигла 4-й строчки британского чарта, тем самым заняв, на тот момент, самую высокую позицию в хит-параде Великобритании после сингла «People Are People», вышедшего в 1984 году. 4-й позиции британского чарта также достигла песня «Precious» в 2005 году.

Би-сайдом сингла является композиция «Painkiller». Её переработанная версия под названием «Junior Painkiller» представлена в альбоме Ultra''.

Видеоклип 
Клип «Barrel of a Gun» снят Антоном Корбейном в Марокко. Видео повествует о Дейве Гаане и имеет множество отсылок к его наркотической зависимости.

Списки композиций 
 Все песни написаны Мартином Гором.

 Британские релизы

 Американские релизы

Переиздания

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании